Las Retamas puede hacer referencia a varios lugares de España:

 Las Retamas, un barrio en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Canarias);
 Las Retamas, un barrio en la ciudad de Alcorcón (Madrid);
 Las Retamas, una estación de la línea C-5 de Cercanías Madrid ubicada en el barrio anterior.